Montinhac kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Montignac, Gironde, kommun i departementet Gironde, 
 Montignac, Dordogne, kommun i departementet Dordogne,